Zoppi peut faire référence à :

Patronymie 
Zoppi est un nom de famille italien, répandu principalement en Lombardie, Emilie-Romagne, Ligurie et Toscane. Il dérive probablement de surnoms dialectaux dérivés d'une caractéristique de l'ancêtre. Il peut faire référence à :
 Francesco Zoppi - Sculpteur italien ;
 Gaetano Zoppi - Général et dirigeant sportif italien ;
 Ottavio Zoppi - Général et homme politique italien ;
 Pietro Zoppi - Homme politique italien ;
 Sergio Zoppi - Homme politique italien ;
 Ugo Zoppi - Footballeur italien ;
 Vittorio Zoppi - Diplomate italien ;
 Vittorio Zoppi - Homme politique italien.

Toponymie 
 Zoppi - frazione (hameau) de Montecorice, dans la province de Salerne.

Homonymie de patronyme italien